Celui qui use de maladresse.
 Maladroit, quatrième album musical du groupe Weezer.
 Maladroit est un groupe de musique Punk Rock français.